Schickentanz ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schickentanz (1937–2018), Ehrenbürger von Tczew 
 Andreas Schickentanz (* 1961), deutscher Jazzmusiker
 Clemens Schickentanz (* 1944), deutscher Automobilrennfahrer

Siehe auch:
 Schicketanz
 Schickedanz